Всеобщие выборы в Гане проходили 18 июня 1979 года со вторым туром президентских выборов 9 июля. На них избирались президент, вице-президент и 140 депутатов парламента. 

В ходе подготовки к всеобщим выборам у лидера левой Национальной народной партии Имору Эгала возникли проблемы и с военными властями — они не допустили его к участию в выборах. Выход был найден, когда кандидатом в президенты от ННП стал племянник Эгалы, малоизвестный сотрудник министерства иностранных дел Хилла Лиманн. 

В результате выборов Хилла Лиманн от Национальной народной партии одержал победу во втором туре президентских выборов, получив 62% голосов, а Национальная народная партия получила большинство в парламенте с 71 из 140 мест. 9 июля Лиманн и кандидат в вице-президенты Джозеф де Графт-Джонсон одержали окончательную победу и вступили в должности 24 сентября 1979 года.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Гана
Выборы в Гане
1979 год в Гане